Saint-Maurice – rzeka w Kanadzie, w prowincji Quebec
 Saint-Maurice – miasto we Francji, w regionie Alzacja
 Saint-Maurice – miasto we Francji, w regionie Owernia
 Saint-Maurice – miasto we Francji, w regionie Burgundia
 Saint-Maurice – miasto we Francji, w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Maurice – miasto we Francji, w regionie Île-de-France
 Saint-Maurice – miasto w Szwajcarii, w kantonie Valais